Ямало-Ненецкий автономный округ включает следующие населённые пункты:

 12 городских населённых пунктов (в списке  выделены оранжевым цветом), в том числе:
 8 городов;
 4 посёлка городского типа;
 78 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства АО: 7 городам окружного значения и 7 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 6 городских округов и 7 муниципальных округов). Два города (Новый Уренгой и Ноябрьск) в автономном округе значительно крупнее, чем его административный центр (Салехард).

На территории ЯНАО также расположен ряд не учитываемых как населённые пункты с постоянным населением корпоративных (в т.ч. закрытых) вахтовых посёлков — Сабетта, Бованенково, Новозаполярный, Харасавэй, Ямбург и др., первый из которых имеет численность населения (хотя и непостоянного) больше, чем все остальные негородские населённые пункты округа.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города окружного значения

город (городской округ) Салехард

город (городской округ) Губкинский

город (городской округ) Лабытнанги

город (городской округ) Муравленко

город Надым 

С точки зрения муниципального устройства на территории города окружного значения Надыма и Надымского района образован муниципальный округ Надымский район.

город (городской округ) Новый Уренгой

город (городской округ) Ноябрьск

Населённые пункты в районах

Красноселькупский район

Надымский район 

С точки зрения муниципального устройства на территории Надымского района и города окружного значения Надыма образован муниципальный округ Надымский район.

Приуральский район

Пуровский район

Тазовский район

Шурышкарский район

Ямальский район

См. также 
 Административно-территориальное деление Ямало-Ненецкого автономного округа
 Городские населённые пункты Ямало-Ненецкого автономного округа

Примечания 

 
Ямало-Ненецкий